Behringen ist der Name von mehreren Orten:

 Behringen (Bispingen), Ortsteil der Gemeinde Bispingen im Landkreis Heidekreis in Niedersachsen
 Behringen (Stadtilm), Ortsteil der Stadt Stadtilm im Ilm-Kreis in Thüringen
 Behringen (Hörselberg-Hainich), Ortsteil der Gemeinde Hörselberg-Hainich im Wartburgkreis in Thüringen

Siehe auch:
 Bärringen
 Beringen
 Behring
 Wolfsbehringen
 Großenbehringen